Vierville (Eure-et-Loir)
 Vierville (Manche)
ook:
Vierville-sur-Mer,  Calvados